Суперкубок Естонії з футболу 2002 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 листопада 2002 року між чемпіоном Естонії Флорою і володарем кубка Естонії клубом Левадія (Таллінн).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на jalgpall 

2002
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні